Rivière de l'Esturgeon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière de l'Esturgeon (vattendrag i Kanada, lat 47,57, long -78,20), Québec, 
 Rivière de l'Esturgeon (vattendrag i Kanada, lat 49,40, long -77,57), Québec, 
 Rivière de l'Esturgeon (vattendrag i Kanada, lat 45,27, long -73,80), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar